Luis Hurtado (1898-1967) est un acteur espagnol 
 Luis Hurtado est un footballeur colombien